Балад () — город в центральной части Ирака, на территории мухафазы Салах-эд-Дин. Административный центр одноимённого округа.

Географическое положение 
Город находится в юго-восточной части мухафазы, в правобережной части долины реки Тигр. Абсолютная высота — 52 метра над уровнем моря.
Балад расположена на расстоянии приблизительно 75 километров к юго-востоку от Тикрита, административного центра провинции и на расстоянии 70 километров к северо-северо-западу (NNW) от Багдада, столицы страны.

Население 
По данным последней официальной переписи 1965 года, население составляло 11 978 человек.
Динамика численности населения города по годам:

Террористический акт 26 июня 2012 года 
26 июня 2012 года в районе местного рынка произошло три взрыва. В результате 8 человек погибло и 38 получили ранения.

Примечания 

Города Ирака